HGB est un sigle qui peut désigner :
 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (en français, École supérieure des beaux-arts de Leipzig), un établissement d'enseignement artistique fondé à Leipzig ;
 Hellogoodbye, un groupe de power pop américain, originaire de Huntington Beach, en Californie.

Hgb est une abréviation qui peut désigner :
 hémoglobine, une métalloprotéine contenant du fer, présente essentiellement dans le sang des vertébrés au sein de leurs globules rouges, ainsi que dans les tissus de certains invertébrés.